Вайсенбрунн () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Кронах.  Население составляет 3011 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,40 км². Официальный код  —  09 4 76 185.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии
Район Кронах